Lernaeocera är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av de Blainville 1822. Lernaeocera ingår i familjen Pennellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Lernaeocera